Ali Mohammed El-Kaf El-Sayed (; Bani Szuvajf, 1906. január 15. – 1979) egyiptomi labdarúgóhátvéd.

Jegyzetek

Források 

1906-ban született személyek
1979-ben elhunyt személyek
Egyiptomi labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok